Vimpas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vimpasaari, halvö, Kymmenedalen,

Österrike 

 Wimpassing an der Leitha (kommunhuvudort), Burgenland, Eisenstadt-Umgebung, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar